Ива́н Васи́льевич Са́вченко:
 Савченко, Иван Васильевич (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Савченко, Иван Васильевич (род. 1942) — советский и российский учёный-растениевод, геоботаник, академик РАН.